Energia bzw. Energija bzw. Energía bzw. Enerģija bezeichnet:
 RKK Energija, einen russischen Raumfahrtkonzern
 Energija, eine sowjetische Trägerrakete
 SC Energija, einen litauischen Eishockeyclub
 Lietuvos energija, einen litauischen Energieversorger
 Enerģija Rīga, einen ehemaligen Fußballclub in der litauischen SSR
 Eesti Energia, einen estnischen Energiekonzern
 Energía, eine Ortschaft in der Provincia de Buenos Aires in Argentinien
 Energia 97 FM, eine brasilianische Radiostation
 Energia Circular Sport Clube, einen brasilianischen Fußballclub
 Chūgoku Denryoku, ein japanisches Energieunternehmen
 Energia (Band), eine englische Band
 Energia (Plattform), eine Physical Computing Plattform

Siehe auch:
 Energie (Begriffsklärung)